Martin Polasek ist der Name folgender Personen:

* Martin Polasek (Maler) (1924–2002), österreichischer Maler 
 Martin Polasek (Regisseur) (* 1955), österreichischer Regisseur